Рейс 548 может иметь следующие значения:
 Рейс 548 Sabena
 Рейс 548 British European Airways (BEA)